Georg Stang ist der Name folgender Personen:

* Georg Stang (Politiker, 1858) (1858–1907), norwegischer Offizier und Politiker
 Georg Stang (Politiker, 1880) (1880–1951), bayerischer Politiker, Landtagspräsident